, также известно как Нингё дзёрури  () («нингё» — кукла и «дзёрури» — разновидность напеваемого рассказа) — традиционная форма кукольного японского театра.

История 
Соединение кукольного представления с народным песенным сказом дзёрури, исполняемым под аккомпанемент сямисэна, относится к концу XVI — началу XVII в. Театр стал процветать с конца XVII — начала XVIII века, в особенности благодаря успешному сотрудничеству певца Такэмото Гидаю I c драматургом Тикамацу Мондзаэмоном. Пьеса Тикамацу «Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей» (1703), основанная на реальном самоубийстве влюблённых, была так популярна, что даже вызвала волну такого рода суицидов по стране, пока государство её не запретила. Концепция взятия в основу пьесы реального недавнего события была революционной и действительно поразила воображение публики. Самая же известная пьеса бунраку, возможно, «Сокровищница Самурайской Верности» (Канадэхон Тюсингура), история героических подвигов, верности, мести, которые также легли в основу известной ныне пьесы кабуки и про которые было снято множество фильмов.

Само же слово Бунраку вошло в обиход от имени организатора и постановщика первых спектаклей Уэмура Бунракукэн (1737—1810). В 1872 году в Осаке был открыт самый крупный театр Японии, названный в его честь, на вывеске было написано: «Дозволенный правительством кукольный театр бунраку».

В 1956 году было построено новое здание театра бунраку, сочетающее элементы, характерные для традиционной японской театральной классики, с самым современным театральным оборудованием. Этот театр функционирует до сих пор. Теперь он называется «Асахидза», а «Бунраку» сохранилось как название труппы, которая в нём выступает.
Труппа неоднократно переживала трудные времена, она раскалывалась, объединялась, находилась на грани банкротства.
С 1962 года начались гастроли театра бунраку за рубежом.

В 1963 году образовалась ассоциация «Бунраку кёкай» с участием государственных и частных организаций, ведающая делами этого театра.
С 1964 года театр был объявлен важной культурной ценностью, находящейся под покровительством государства.
В 1966 году у театра появилась ещё одна сцена в государственном театре в Токио.

Кроме главного театра, в Японии существует ещё несколько трупп поменьше, таких как труппа Авадзи, выступающая на одноимённом острове, и труппа Имада, базирующаяся в городе Иида. Некоторые из существующих трупп выступают всего несколько раз в году на местных фестивалях.
В начале XXI века также были основаны труппы в Северной Америке.

В октябре 2003 года бунраку было внесено ЮНЕСКО в условный список шедевров, подлежащих охране в соответствии с Конвенцией о защите нематериального культурного наследия. Таким образом, этот вид искусства был признан весьма значимым и за пределами Японии.

Элементы бунраку 

.
Куклы для представлений бунраку изготавливаются в размере 1/2 — 2/3 человеческого роста. Сама кукла представляет собой деревянную раму прямоугольной формы, опутанную сложным переплетением нитей, которые крепятся к голове, рукам и иногда ногам. Ноги имеют только куклы-мужчины, но и то в редких случаях. Обычно эффект движения ног создается за счет шевеления множественных складок и слоев одежд, надетых на раму. Обычно кукла собирается непосредственно перед представлением. В зависимости от предстоящей роли на любую раму крепят соответствующую голову, руки и ноги. Головы у кукол бунраку очень эффектные. Они умеют моргать, двигать зрачками и губами, шевелить бровями, высовывать язык. Руки тоже очень подвижны. Кукла может спокойно шевелить любым пальцем. Если же персонаж должен сделать нечто, непосильное даже для столь совершенной куклы — например, поднять лежащий меч и отшвырнуть его — артист находит простой выход: он просовывает в рукав куклы свою руку.

Для некоторых ролей требуются сложно устроенные головы. В японских легендах действуют оборотни, являющиеся в обличье прекрасных женщин. Резким движением артист переворачивает голову куклы задом наперед, перекидывает пышную копну волос — и вместо прелестного белого личика зрители вдруг видят лисью морду, которая скрывалась до этого под волосами на затылке. А у другой прекрасной дамы вдруг отпадает нижняя половина лица, открывая кровавую зубастую пасть, из-под прически прорастают рога, веки глаз втягиваются и выступают красные выпученные глазные яблоки.

В другой пьесе герои-самураи сражаются на мечах. В ходе поединка один из них ранен в лицо. Кукла-самурай резко отворачивает голову, и в этот момент артист срывает с головы куклы накладное лицо с безупречно мужественными чертами. В следующую минуту зрители видят скрытое лицо — окровавленное, рассечённое обезображивающим ударом.

Каждую куклу, как правило, ведут три оператора. Омодзукай или главный кукловод, управляет головой и правой рукой, хидари-дзукай отвечает за движения левой руки, а аси-дзукай — за ноги. Новички начинают с управления ногами куклы. В конечном итоге кукла должна двигаться так плавно, чтобы казаться такой же реальной, как живой человек. Два младших кукловода должны научиться ощущать себя частью главного кукловода — Мастера, и это, пожалуй, самое сложное. В старые времена приёмы бунраку передавались только от Мастера к его ученикам и обучение занимало не менее 10 лет. В 1972 году система изменилась. Сейчас студенты могут пройти двухлетний курс обучения в Национальном театре, и по завершении обучения их именуют профессиональными исполнителями. После учёбы они проходят практику, наблюдая за мастерами.

Главный кукловод виден зрителям — сейчас он центральная фигура представления — и всё чаще одет в более яркий костюм, в то время как все остальные кукловоды невидимы зрителю, поскольку одеты в чёрные балахоны с капюшонами. Через несколько минут после начала представления зрители перестают видеть оператора: их внимание сосредоточено исключительно на движениях кукол.

Представление идет под голос певца-сказителя гидаю и ритмический музыкальный аккомпанемент на трехструнных сямисэнах и барабанах. Слово «гидаю» произошло от псевдонима одного из таких рассказчиков — Такэмото Гидайю, что переводится как «сказатель справедливости». Гидаю говорит от лица всех занятых в представлении кукол — мужчин, женщин, детей, обозначая лишь голосом, изменяющимся от баса до фальцета, кому принадлежат слова.

По традиции, если сложить вместе возраст главного кукольника, декламатора и старшего мастера игры на сямисэне, то должно получиться более 200 лет.

См. также 
 Национальный театр бунраку

Литература 
 
 Театр Нингё Дзёрури в эпоху городской культуры Японии XVII—XVIII вв . : диссертация … доктора искусствоведения : 17.00.09. — Москва, 2004. — 391 с.

Ссылки 

 
 
 Video Clips of Bunraku

Театр Японии
Нематериальное наследие человечества в Японии
Кукольный театр